

Codici 
 asz – codice ISO 639-3 della lingua as
 ASZ – codice vettore ICAO di Astrakhan Airlines (Russia)

Altro 
 ASZ – targa automobilistica di Aue-Schwarzenberg (Germania)